Генрих Лотарингский (7 августа 1661 — 17 мая 1748) — французский аристократ, 4-й герцог д’Эльбёф (1692—1748), пэр Франции. Представитель рода Гизов, младшей линии Лотарингского дома.

Биография 
Родился во дворце д’Эльбёф в Париже. Старший сын Шарля Лотарингского (1620—1692), 3-го герцога д’Эльбёфа (1657—1692), от второго брака с Елизаветой де Ля Тур д’Овернь (1635—1680), дочерью Фредерика Мориса де Ля Тур д’Овернь, герцога Бульонского.

Его младшая сводная сестра Сюзанна Генриетта Лотарингская (1686—1710) в 1704 году стала женой Фердинанда Карла, герцога Мантуи и Монферрата. Его двоюродными сестрами по отцовской линии были Беатриса Иеронима Лотарингская (1662—1738), аббатиса Ремирмона, и Энн Жюли де Мелюн (1698—1724), мать маршала-принца Шарля де Субиса.

В 1677 году в рядах французской армии 16-летний Генрих Лотарингский сражался при Валансьене и Камбре. Был ранен в бедро при Ипре. В 1678 году он участвовал и проявил отвагу во время осады Филипсбурга. Затем он был назначен маршалом, а затем стал генерал-лейтенантом (1696).

Генрих не считался наследником герцога д’Эльбёфа, так у него были два старших брата: Шарль (1650—1690) и Генрих Фредерик (1657—1666). Генрих Фредерик, граф Рьё скончался в 1666 году в возрасте 9 лет, а Шарль, шевалье д’Эльбёф, умер в 1690 году. В это время Генрих Лотарингский носил титулы принца де Лиллебонна и принца д’Эльбёфа.

В мае 1748 года 86-летний Генрих Лотарингский скончался в Эльбёфе. Титул герцога д’Эльбёфа унаследовал его младший брат Эмануэль Морис Лотарингский (1677—1763).

Семья и дети 
28 января 1677 года в Сен-Жерменском дворце женился на Шарлотте де Рошешуар-Мортемар (1660—1729), дочери Луи Виктора де Рошешуара-Мортемара (1636—1688) и Антуанетты Луизы де Месме (ок. 1640—1709), племяннице Мадам де Монтеспан. Супруги имели трёх детей:

 Филипп Лотарингский, принц д’Эльбёф (октябрь 1678 — 18 июня 1705), умер в Пьемонте во время Войны за испанское наследство
 Арманда Шарлотта Лотарингская, мадемуазель д’Эльбёф (15 июня 1683 — 18 декабря 1701), не была замужем
 Шарль Лотарингский, принц д’Эльбёф (1 сентября 1685 — 21 июня 1705), умер в Пьемонте во время Войны за испанское наследство

От внебрачной связи с Франсуазой Марсилли у него было двое детей:

 Генрих де Руто, бастард д’Эльбёф (род. 1702)
 Александр Франсуа де Гросли, бастард д’Эльбёф (род. 1703)

Источники 
 Georges Poull, La maison ducale de Lorraine, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1991, 575 p. ISBN 2-86480-517-0

Ссылки 
 van de Pas, Leo. «Henri de Lorraine, Duke of Elbeuf» . Genealogics.org

Гизы
Герцоги д’Эльбёф
Генералы Франции XVII века
Генералы Франции XVIII века
Участники Голландской войны